Clausocalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1888. Clausocalanus ingår i familjen Clausocalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Clausocalanus